Le mot appendice (du latin ad pendere, « pendre, tenir à ») désigne de façon générale un élément rajouté à une partie plus importante. En particulier le mot peut désigner :

 en anatomie, l'appendice iléo-cæcal (appelé aussi appendice vermiculaire), l'appendice xiphoïde ou sternal
 en morphologie végétale, écaille qui entoure parfois l'ovaire ; prolongement de la fleur, de la feuille ou d'autres organes, tels que vrilles, stipules, épines, etc. 
 en zoologie, un appendice est une expansion latérale mobile et articulée du corps des Arthropodes (le groupe tire précisément son nom de ces éléments, « Arthropodes » signifiant pattes articulées).
 Appendice biramé
 Appendice uniramé
 les annexes d'un site internet
 Les Appendices, groupe d'humour de la région de Montréal
 Les Appendices, série télévisée